The Fox Hunt (la chasse au renard) est le titre de plusieurs films :

The Fox Hunt (film, 1901) un documentaire animalier américain réalisé par la société Edison
The Fox Hunt (1925) un court métrage muet de J.A. Howe
The Fox Hunt (1927) un dessin animé de la série Aesop's Fables des studios de Paul Terry
The Fox Hunt (1931) un dessin animé de la série Silly Symphonies des studios Disney
La Chasse au renard (1938) un dessin animé avec Donald Duck et Dingo des studios Disney
The Fox Hunt (1950) un dessin animé de la série Heckle et Jeckle des studios de Paul Terry

Court métrage de Disney (titre anglais)